Forkel ist

der Familienname folgender Personen:
 Hans Forkel (1936–2014), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jana Forkel (* 1988), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Johann Nikolaus Forkel (1749–1818), deutscher Musikologe und Organist
 Friedrich Forkel (1822–1890), Jurist, Ehrenbürger von Coburg und Mitglied des deutschen Reichstags
 Karen Forkel (* 1970), deutsche Leichtathletin
 Martin Forkel (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Meta Forkel-Liebeskind (geb. Sophie Margarethe Dorothea Wedekind; 1765–1853), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin

ein Ortsname:
 Forkel (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern